Nakatomi bezeichnet:

 Nakatomi (Klan), einen einflussreichen Klan im japanischen Altertum
 Nakatomi (Band), eine niederländische Happy-Hardcore-Band
 Nakatomi Plaza, auf dem realen Fox Plaza basierendes Hochhaus im Spielfilm Stirb langsam
 das fiktive Unternehmen Nakatomi Corporation im Spielfilm Stirb langsam